Gyilkos a házban (1998), Michael Schultz filmje
 Gyilkos a házban (2006), Robert Malenfant filmje
 Gyilkos a házban (2021–) Steve Martin és John Hoffmann sorozata

 hasonló
 A gyilkos a házban van (1971), magyar krimi, Bán Róbert filmje